Andersen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Knut Andersen
 Knud Andersen
 Nils Møller Andersen
 Trond Andersen